Champion of The Champion kan verwijzen naar:

Muziek
 Champion (Amy Diamond), een single van Amy Diamond
 Champion (Kanye West), een nummer van Kanye West
 Champion (band), een Amerikaanse hardcore-band

Film
 Champion (1949), een Amerikaanse film uit 1949 van Mark Robson met onder anderen Kirk Douglas
 Champion (2000), een Indiase film uit 2000 van Padam Kumar en Jana Sue Memel
 Champion (2002), een Zuid-Koreaanse film uit 2002 van Kyung-Taek Kwak
 The Champion (1915), een Charlie Chaplin film uit 1915

Geografie
 Champion (Hamois), een gehucht in de gemeente Hamois
 Champion (Namen), een deelgemeente van de gemeente Namen
 Champion (New York), plaats in de staat New York
 Champion (Wisconsin), een gehucht in de staat Wisconsin

Auto- en motormerken
 Champion (automerk), een Duits merk dwergauto's
 Champion (tractormerk), een Frans tractormerk
 Champion (modelauto), een Franse miniatuurautofabrikant
 Champion (Australië), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Champion (Japan), een Japans historisch motorfietsmerk
 Champion (St. Louis), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Overig
 Champion (schip, 1950), een Nederlands kraanschip
 Champion (supermarkt), een Franse supermarktketen
 Champion (sportkleding), een Amerikaans merk van sportkleding

Personen met de achternaam Champion
 Albert Champion, Frans-Amerikaans wielrenner en constructeur van motor-onderdelen
 Dimitri Champion, een Franse wielrenner
 George Charles Champion, een Engels entomoloog
 Marguerite Roesgen-Champion (1894-1976), Zwitserse pianiste en componiste
 Nicolas Champion dit le Liégeois, een Franco-Vlaamse polyfonist
 Will Champion, een Britse drummer

Andere schrijfwijze
 Champignon, een paddenstoel